Haigneré je lahko:
 135268 Haigneré - asteroid
 Jean-Pierre Haigneré - francoski kozmonavt
 Claudie Haigneré - francoska kozmonavtka